Paržanj, otočić u skupini Paklenih otoka
 Veli Paržanj, otočić kraj Visa
 Mali Paržanj, otočić kraj Visa